Свен Книппхальс (; род. 20 сентября 1985, Ганновер, ФРГ) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге. Призёр чемпионатов Европы в эстафете 4×100 метров. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Вырос в семье с богатыми спортивными традициями. Так, прабабушка Свена стояла у истоков основания спортивного общества VfL Wolfsburg, дед Ханс-Юрген в 1950-е годы на высоком уровне играл в гандбол, а отец Йенс Книппхальс становился бронзовым призёром чемпионата Европы в помещении 1983 года в прыжке в длину.

Начал заниматься лёгкой атлетикой в девять лет, но вскоре оставил её ради футбола. В 16 лет по совету тренера вернулся обратно, попытав сначала свои силы в прыжке в длину, а затем переключившись на спринт. Долгое время не показывал высоких результатов даже на уровне Германии, из-за чего был вынужден сконцентрироваться на получении образования и дальнейшей работе. В 2013 году закончил Англо-Европейский колледж хиропрактики в британском Борнмуте и с сентября стал практикующим специалистом в этом направлении медицины.

К тому моменту Книппхальс уже был призёром чемпионата страны и членом национальной сборной. В качестве запасного он ездил на чемпионат мира 2011 года и Олимпийские игры в Лондоне. Участвовал в полуфинале на чемпионате Европы в беге на 200 метров.

В 2013 году занял четвёртое место в эстафете 4×100 метров на мировом первенстве. Спустя год вместе с товарищами по команде взял в этом виде серебряную медаль чемпионата Европы.

В июне 2015 года на соревнованиях в Регенсбурге установил личный рекорд в беге на 100 метров — 10,13. В эстафете на чемпионате мира, как и двумя годами ранее, стал четвёртым.

Выиграл бронзу чемпионата Европы 2016 года в эстафете 4×100 метров. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро немецкий квартет в этой дисциплине (с Книппхальсом в составе) остановился в шаге от попадания в финал (9-е место в забегах).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Свена Книппхальса 
 Профиль Свена Книппхальса  на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Свена Книппхальса  на сайте all-athletics.com
 Профиль Свена Книппхальса  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года